

Калиново — село, Ічалківський район, Мордовія
 Калиново — селище, Нев'янський міський округ, Свердловська область